de Gasparis ist der Familienname von:

 Annibale de Gasparis (1819–1892), italienischer Astronom

Nach ihm benannte astronomische Objekte:
 de Gasparis (Mondkrater)
 Rimae de Gasparis, ein Mondrillensystem in der Nähe des Kraters
 (4279) De Gasparis, ein Asteroid des Hauptgürtels